Gommecourt (Pas-de-Calais)
 Gommecourt (Yvelines)